Godofredo III puede referirse a:
 Godofredo III de Maine (f. 907)
 Godofredo III de Baja Lorena (c. 997–1069)
 Godofredo III de Baja Lotaringia o Godofredo III de Ardens (f. 1076)
 Godofredo III de Anjou (1040-1097)
 Godofredo III de Preuilly (1067-1102)
 Godofredo III de Thouars (1075-1123)
 Godofredo III de Vendôme (f. 1145)
 Godofredo III de Rancon (1100-1153)
 Godofredo III de Donzy (f. 1157)
 Godofredo III de Raabs (f. 1160)
 Godofredo III de Mayenne (1135-1169)
 Godofredo III de Joinville (1115-1188)
 Godofredo III de Lovaina (1142-1190)
 Godofredo III de Pons (f. 1191)
 Godofredo III de Perche (f. 1202)
 Godofredo III de Sponheim (1175-1218)
 Godofredo III de Löwenstein (1220-1275)
 Godofredo III de Rocabertí (f. 1282)
 Godofredo III de Arnsberg (1214-1285)
 Godofredo III de Hohenlohe (f. 1322)
 Godofredo III de Arnsberg-Heideck (f. 1331)
 Godofredo III de Tübingen-Böblingen (f. 1369)
 Godofredo III de Hohenlohe-Uffenheim-Entsee (1344-1392)
 Godofredo III de Provañs
 Godofredo III de Villehardouin